tytan – w mitologii greckiej każdy z bogów przedolimpijskich, potomków Uranosa i Gai
 Tytan – w mitologii greckiej bóg kalendarza, syn Hyperiona
 Tytan – największy księżyc Saturna
 tytan (łac. titanium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych (symbol Ti)
 tytan (Titanus giganteus) – gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych
 Tytan – polski holownik przedwojenny
 Tytan (ang. Titan) – powieść autorstwa Johna Varley’a
 Tytan (niem. Titan) – tytuł I symfonii Gustava Mahlera

Zobacz też 

 Tytan Armiańsk – ukraiński klub piłkarski
 Tytan Częstochowa – polska drużyna koszykarska
 Tytan Donieck – ukraiński klub piłkarski
 Tytan Symbionik (ang. Sym-Bionic Titan) – amerykański serial animowany
 Tytan Wilnohirsk – ukraiński klub piłkarski
 Tytan Zaporoże – ukraiński klub piłkarski
 Projekt TYTAN – projekt wojskowy
 Tytania – największy księżyc Urana
 tytanida – w mitologii greckiej każda z bogiń przedolimpijskich, potomkiń Uranosa i Gai
 tytanit (sfen) – minerał z grupy krzemianów (krzemian wapnia i tytanu)
 Titan – strona ujednoznaczniająca